Zagon se poate referi la:

Comuna Zagon, Covasna, comună din județul Covasna, România
Zagon, Covasna, sat din județul Covasna, România
Zagon, Postojna, sat din comuna Postojna, Slovenia
Râul Zagon, un râu din România